Таве:

 Таве — коммуна во французском департаменте Верхняя Сона региона Франш-Конте.
 Таве — деревня на острове Футуна.